Казахский ковёр — казахская разновидность ковров ручной работы. У казахов существуют традиции как ковроткачества, так и изготовления войлочных ковров.

Ковроткачество Казахстана 
Казахские ковры делятся на два основных типа: безворсовые (тықыр) и ворсовые (түкті).

Безворсовые ковры ткут главным образом на вертикальном станке способом переплетения нитей основы с узорной утковой нитью. В орнаменте ковра преобладают зооморфные узоры, символы бытовых предметов, геометрические фигуры; изредка также встречаются растительные узоры.

Для производства ворсовых ковров обычно используются горизонтальные станки, однако на территории современной Жамбылской области Казахстана получили распространение вертикальные станки. Ворсовые ковры ткут с завязкой нити основы полуторными или двойными узлами, плотно «прибивая» их гребнем и подрезая ножницами верхи узлов. В орнаментации широко применяются растительные мотивы, композиционно выстраиваемые в форме розеток, ромбов, ступенчатых фигур, звёзд. Центральное поле ковра окаймляется несколькими узорными рамками.

Изредка также встречается тип ковра, орнамент которого вышивается на вытканном однотонном полотне.

В XX веке происходит расширение тематики национального ковроткачества. На казахских коврах появляются сюжетные картины, посвящённые как национальной культуре, так и, например, покорению космоса. Кроме того, создаются портретные изображения известных людей.

Войлочные ковры Казахстана 
Существует несколько типов казахских войлочных ковров:
 Текемет — постилочный ковёр с основой из белого войлока, на который накладываются цветные узорные фигуры.
 Сырмак — постилочный ковёр в так называемой технике мозаики. Изготавливается из узорных фигур чёрного и белого цвета. Швы, как правило, обшиваются цветным шнуром.
 Тускииз — настенный ковёр из белого войлока, украшаемого цветной аппликацией. В некоторых случаях для отделки также использовалась вышивка.

Примечания

См. также 
 Алаша (ковёр)

Литература 
 
 

Казахский ковёр